Верхние Лихоборы:

 Верхние Лихоборы — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы.
 Верхние Лихоборы — станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

См. также 
 
 Нижние Лихоборы